Gym Class Heroes () — группа из Женевы, штат Нью-Йорк, играющая в жанре альтернативный рэп. Группа возникла в тот момент, когда Travis «Schleprok» McCoy встретил барабанщика , после чего они решили играть вместе. Позднее к группе присоединились гитарист Disashi Lumumba-Kasongo и басист Eric Roberts. Вскоре коллектив подписал контракт с лейблом Decaydance Records, на котором вышел альбом As Cruel As School Children, получивший статус золотого. Альбом принёс группе популярность. Сингл «Cupid’s Chokehold» достиг 4 места в чарте Billboard Hot 100, а «Clothes Off!!» — пятого в чарте UK Singles Chart. Вместо использования обычных методов написания хип-хоп музыки Gym Class Heroes пользуются живыми инструментами, точно так же, как и Stetsasonic, The Roots, N.E.R.D., k-os и Crown City Rockers. Группа иногда сотрудничает с Патриком Стампом из Fall Out Boy. Именно его голос был использован в качестве бэк-вокала в песне «Cupid’s Chokehold» и «Clothes Off».

История 
MC Travis «Schleprok» McCoy и барабанщик  стали друзьями благодаря урокам физкультуры в местной средней школе в Женеве, штат Нью-Йорк. Это нашло отражение в названии группы — «Герои гимнастического зала». Официально Gym Class Heroes появились в 1997 году. Поначалу они играли на вечеринках в честь дней рождения, в клубах и на фестивалях, что, в конечном счете, привело к тому, что группа объездила с концертами весь северо-восток США, в том числе в течение двух лет Gym Class Heroes ездили по стране в рамках фестиваля Warped Tour (в 2003 и 2004 годах). В 2004 году пути коллектива и гитариста Milo Bonacci разошлись, и на его место пришёл Disashi Lumumba-Kasongo, который играет в группе и сейчас. В середине 2005 года, как раз перед взлётом на вершины хит-парадов, состав покинул ещё один участник, басист Ryan Geise. Его заменил друг группы, басист Eric Roberts. В первый раз ребята почувствовали вкус успеха после релиза «…For the Kids». Лидер группы Travis McCoy выиграл битву MC канала MTV (Direct Effect MC Battle) и в качестве приза появился в видео американского рэпера Styles P «Daddy Get That Cash». В качестве сторонних проектов группа выпустила 3 неномерных альбома с 1999 по 2004 год: «Hed Candy», «Greasy Kids Stuff» и «Papercut Chronicles EP».

Decaydance Records 
После того как Патрик Стамп из Fall Out Boy услышал песню «Taxi Driver», он пригласил группу на одно из своих шоу. После этого Gym Class Heroes подписали контракт с лейблом Decaydance Records, принадлежащим другому участнику Fall Out Boy — Pete Wentz. В дальнейшем группа выступала в качестве участников Warped Tour летом 2005 и 2006 годов. Тур закончился концертом вместе с The All-American Rejects 29 ноября в Лас-Вегасе. Совсем недавно закончился другой тур группы The Daryl Hall For President Tour '07 совместно с RX Bandits, k-os и P.O.S.. В течение тура группа проводила конкурс среди фанатов: надо было «прокачать» свою страничку на сайте MySpace в «gym class» стиле. Победитель получил игровую приставку Xbox 360.

Также группа разогревала Гвен Стефани в её концертном туре The Sweet Escape Tour в Австралии и Новой Зеландии в июле и августе 2007 года; участвовала в Verizon Wireless Campus Tour вместе с The Pack, играла концерты в рамках Young Wild Things Tour вместе с Fall Out Boy, Plain White T's и Cute Is What We Aim For в октябре 2007 года.

Также ребята сотрудничали с R&B певицей Келли Роуленд в песне «Daylight». Режиссёр видео — Jeremy Rall.

Песня «It’s OK, But Just This Once» была использована в популярном сериале канала HBO «Entourage» в эпизоде номер 319 — «The Prince’s Bride».

Группа заявлена как участник Vans Warped Tour 2008.

14 июня, 2011 года вышел первый сингл Gym Class Heroes из альбома «The Papercut Chronicles II» «Stereo Hearts» с участием Адама Левина вокалиста рок-группы Maroon 5.

Дискография 
 2001: ...For the Kids
 2005: The Papercut Chronicles
 2006: As Cruel as School Children
 2008: The Quilt
 2011: The Papercut Chronicles II

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Победители MTV Video Music Awards
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы из штата Нью-Йорк
Группы альтернативного хип-хопа
Хип-хоп-группы США
Трэвис Маккой